Välimäki ist der Familienname folgender Personen:

 Jussi Välimäki (* 1974), finnischer Rallyefahrer

 Linda Välimäki (* 1990), finnische Eishockeyspielerin